Matcherna i Grupp B i Världsmästerskapet i fotboll 1990 pågick 8–18 juni 1990.

Argentina mot Kamerun

Sovjetunionen mot Rumänien

Argentina mot Sovjetunionen

Kamerun mot Rumänien

Argentina mot Rumänien

Kamerun mot Sovjetunionen

Referenser 

Grupp B